Кашпар — фамилия. Известные носители:
 Кашпар, Адольф (1877—1934) — чешский художник и иллюстратор.
 Кашпар, Карел (1870—1941) — чехословацкий кардинал.
 Кашпар, Лукаш (род. 1985) — чешский хоккеист.
 Кашпар, Ян (1883—1927) — чешский инженер, авиаконструктор, пионер чешской авиации.